Amerikai Egyesült Államok
 Hanford (Iowa)
 Hanford (Kalifornia)
 Hanford (Washington)
 Hanfordi nukleáris komplexum, a második világháborúban és a hidegháborúban plutóniumot előállító üzem

 Egyesült Királyság
 Hanford (Dorset)
 Hanford (Staffordshire)

Nevek
 Hanford, családnév